Чемпіонат Польщі з хокею 1957 — 22-ий чемпіонат Польщі з хокею, чемпіоном став клуб Легія Варшава.

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Хокейний архів 1957  

 

Польська Екстраліга з хокею
Польща
Польща